Іва Бударжова і Регіна Райхртова виграли титул, перемігши у фіналі пару Gaby Castro і Кончіта Мартінес з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Сабрина Голеш /  Тіна Шоєр-Ларсен (чвертьфінал)
 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (півфінал)
 Іва Бударжова /  Регіна Райхртова (чемпіонки)
 Кейт Макдоналд /  Адріана Віллагран (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Estoril Open 1989 Doubles Draw 

Portugal Open